Вавило́н — многозначное слово:

Исторические города 
 Вавилон — один из крупнейших городов Древнего мира, столица Вавилонии, а затем державы Александра Македонского.
 Вавилон Египетский — древний город-крепость в дельте Нила, в Гелиопольском номе; ныне в районе коптского Каира.

Гидронимы 
 Вавилон — озеро в Алтайском крае, близ истока Барнаулки.
 Вавилон — река в Алтайском крае, приток Алея.
 Вавилон — река в Республике Коми, приток Космы.
 Вавилон — река в Тюменской области, впадает в озеро Таволжаны.
 Вавилон - река в Абатском районе Тюменской области, левый приток реки Ишим.
 Вавилон - река в Абатском районе Тюменской области, правый приток реки Ишим.
 Вавилон — ручей в Москве, приток Москва-реки.

Ойконимы 
 Вавилон — село в Алейском районе Алтайского края.
 Вавилон — хутор в Ипатовском районе Ставропольского края.

Кино 
 «Вавилон» () — британский фильм 1980 года режиссёра Франко Россо.
 «Вавилон» () — фильм 1999 года режиссёра Gérard Pullicino.
 «Вавилон» () — фильм 2006 года режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
 «Вавилон» () — фильм 2022 года режиссёра Дэмьена Шазелла.

Литература 

 Вавилон — российский литературный альманах, издававшийся в 1990-е — 2000-е годы.
 Вавилон — сайт русской литературы, действующий с 1997 года.
  — чешский литературно-публицистический журнал.
 Babylon — серия ранобэ японского писателя Мадо Нодзаки.

Музыка 
 Babylon — американская рок-группа.
 Babylon — пятый студийный альбом чешского исполнителя Яромира Ногавицы.
 Babel — второй студийный альбом Mumford & Sons.
 Babylon — четырнадцатый студийный альбом американской хэви-метал группы W.A.S.P.
 Babylon — песня американской певицы Леди Гаги из альбома Chromatica.
 Babylon — песня New York Dolls из их альбома Too Much Too Soon.
 Babylon — сингл слиз-рок-группы Faster Pussycat.
 Вавилон — сингл рок-группы «Кипелов».
 Вавилон — сингл поп-группы «Братья Грим».

Разное 
 Babylon — электронный словарь и программа автоматического перевода.
 Форт Вавилон — форт в Каире.
 «Вавилон» — выставка современного искусства, проведённая в Московском дворце молодёжи в 1990 году Маратом Гельманом.
 «Вавилон» — предприятие по производству макаронных и кондитерских изделий в России.

См. также 
 Вавилония
 Вавилонский
 Вавилон великий — выражение, использующееся в книге Откровения Иоанна Богослова.
 Вавилон нашей эры () — фильм 2008 года режиссёра Матьё Кассовица.
 Вавилон XX — фильм 1979 года режиссёра Ивана Миколайчука.
 Вавилон-5 () — телесериал.
 Babylon 5: I've Found Her — компьютерная игра по мотивам сериала «Вавилон-5».
 Вавилон 17 — вымышленный язык из одноимённой книги, написанной Сэмюэлем Дилэни в 1966 году.
 Проект «Вавилон» — разрабатывавшийся в Ираке проект гигантского артиллерийского орудия (калибром 1000 мм).